Das Millionending steht für:

 Das Millionending, britisch-US-amerikanische Filmkomödie (1968)
 Das Millionending (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (1966)
 Das Millionending, Bezeichnung in der Presse für das am höchsten dotierte Trabrennen auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen, siehe Gold Pokal 1984 (Das ‚Millionending‘)

Siehe auch:

 Der MillionenDeal, deutsche TV-Spielshow (2004)